Трёхгорка:

 Трёхгорка — железнодорожная платформа Белорусского направления МЖД.
 Трёхгорка — посёлок в Одинцовском районе Московской области.
 Трёхгорка — непостроенная станция Московского метрополитена.
 «Трёхгорка» — футбольный клуб из Москвы 1920—1930-х годов.
 Трёхгорка (также — Новая Трёхгорка) — неофициальное название микрорайона Кутузовский в городе Одинцово.

См. также 
 Трёхгорная мануфактура
 Трёхгорный пивоваренный завод